Il doppio  del Rijeka Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Dušan Karol e Jaroslav Pospíšil erano i detentori del titolo, ma Pospíšil quest'anno non ha partecipato.

Karol ha fatto coppia con Olivier Charroin, ma ha perso in semifinale contro Decoud e López Jaén.

Sebastián Decoud e Miguel Ángel López Jaén hanno battuto in finale Ivan Dodig e Antonio Veić 6–4, 6–4.

Teste di serie 

 David Marrero /  Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)
 Olivier Charroin /  Dušan Karol (semifinali)

 Peter Luczak /  Márcio Torres (primo turno) 
 Paolo Lorenzi /  Simone Vagnozzi (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Rijeka Open 2009